Президент Нигерии — выборный глава государства и глава национальной исполнительной власти. Официальное наименование должности — Президент Федеративной Республики Нигерия и Главнокомандующий Вооружёнными силами Нигерии. Избранным президентом является Бола Тинубу.

Список президентов

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 Главы государства Нигерия 

Политики Нигерии
Списки:Нигерия